Шехзаде — титул синів султанів Османської імперії

Персоналії 
 Шехзаде Мустафа — син султана Сулеймана Пишного від його третьої дружини Махідевран Султан, санджак бей (губернатор) Маніси з 1533 по 1541 і Амасії з 1541 по 1553 роки
 Шехзаде Мехмед — старший син Сулеймана I і Хюррем Султан (Роксолана), санджак-бей Маніси з 1533 по 1543 роки
 Шехзаде Селім — син Сулеймана I і Хюррем Султан (Роксолана), санджак-бей Маніси. З 1566 по 1574 роки султан Османської імперії
 Шехзаде Баязид — син Сулеймана I і Хюррем султан (Роксолана), санджак-бей Коньї з 1546 по 1555, Кютах'ї з 1555 по 1558 рік і Амасьї з 1558 по 1561 роки.
 Шехзаде Джихангір — наймолодший син Сулеймана I і Хюррем султан (Роксолана), санджак-бей (губернатор) Халеба з 1550 по 1551 роки

Інше 
Шехзаде Мехмед джамі — мечеть у Стамбулі, побудована в пам'ять про шехзаде Мехмеда